Christoph Leitgeb, né le  à Graz, est un footballeur international autrichien ;
 Franz Anton Leitgeb (né en 1744 - mort en 1812) était un musicien autrichien ;
 Hubert Leitgeb, né le  à Antholz et mort le , est un biathlète italien ;
 Joseph Leitgeb (né le  à Neulerchenfeld – décédé le  à Vienne) est un corniste virtuose autrichien.

Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois